VFW est un sigle qui désigne :

 La Vereinigte Flugtechnische Werke, une ancienne société de construction aéronautique allemande ;
 La Veterans of Foreign Wars, une organisation officielle de vétérans de l'armée américaine.